Лукас Даузер (; 15 червня 1993, Унтергахінг, Німеччина) — німецький гімнаст. Срібний призер Олімпійських ігор 2020, учасник Олімпійських ігор 2016 років. Дворазовий призер чемпіонату світу.

Біографія 
Служить капралом у підрозділі Збройних сил Німеччини, що базується в Берліні, Німеччина.

Спортивна кар'єра 
З шести років займається спортивної гімнастики.

2019 
У червні зламав п'ясткову кістку правої руки під час зборів збірної. Наступного дня під час операції кістку скріпили сімома гвинтами. Через місяць повернувся до тренувань.

Результати на турнірах

Іменний елемент 
В лютому 2015 року елемент паралельних брусів отримав назву "The Dauser"

Примітки 

Німецькі спортивні гімнасти
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2016
Гімнасти на літніх Олімпійських іграх 2020
Срібні призери літніх Олімпійських ігор 2020
Німецькі срібні олімпійські медалісти